«Парк культуры» — сатирический рисованный мультипликационный фильм 1988 года, который создал режиссёр Александр Федулов в ТО «Экран».

Сюжет 
В Парке культуры и отдыха работает техника: с пьедестала снимают скульптуру в больших сапогах. А другие статуи участвуют в собрании — председатель произносит речь про обновление паркового хозяйства, а затем критикует остальные статуи за утрату отдельных деталей. Техника с подъёмником привозит и кидает на землю скульптуру в больших сапогах. Зрителю становится видно, что все статуи в трещинах, они сняты с постаментов и стоят на земле, а председатель вообще разбит на части. Постаменты на грузовике увозят прочь.

Создатели 
 Режиссёр — Александр Федулов
 Автор сценария — Мария Дейнего
 Художник-постановщик — Владимир Сальников
 Композитор — Эдуард Артемьев
 Оператор — Владимир Милованов
 Звукооператор — Сергей Кель
 Музыкальный редактор — В. Кундрюцкова
 Монтажёр — Галина Дробинина
 Художники-мультипликаторы: Г. Андреев, Евгений Делюсин, Ирина Гундырева, Андрей Свислоцкий
 Редактор — Л. Стефанова
 Директор — Л. Варенцова
 Роли озвучивали: Пётр Щербаков (председатель), Алексей Неклюдов
 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1988 года
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы с музыкой Эдуарда Артемьева